Далеківська сільська рада — , Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Далеківська сільська рада — , Вітебська область, Браславський район